W sezonie 1974/1975 rozgrywki na trzecim poziomie rozgrywkowym toczyły się w ligach wojewódzkich. Zwycięzcy poszczególnych grup walczyli w eliminacjach o awans do II ligi.

Podsumowanie

Klasy wojewódzkie

gr. kielecka 

||rowspan=11|

gr. rzeszowska 

 Resovia jako mistrz uzyskała kwalifikację do eliminacji do II ligi, a cztery ostatnie zespoły w tabeli zostały zdegradowane do niższej klasy rozgrywkowej.

Eliminacje do II ligi

Grupa I 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa V 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa VI 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
1974 w polskim sporcie
1975 w polskim sporcie